Джордж Армстронг (;  6 липня 1930, Нікель Центр — 24 січня 2021) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Згодом — хокейний тренер.

Член Зали слави хокею з 1975 року. Володар Кубка Стенлі. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1946 року.

Усю професійну клубну ігрову кар'єру, що тривала 23 роки, провів, захищаючи кольори команди «Торонто Мейпл-Ліфс».

Загалом провів 1298 матчів у НХЛ, включаючи 110 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Тренерська робота 
1988 року розпочав тренерську роботу в НХЛ. Тренерська кар'єра обмежилася роботою з командою «Торонто Мейпл-Ліфс».

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Торонто Мейпл-Ліфс» — 1962, 1963, 1964, 1967.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1959, 1968.

Статистика

Тренерська статистика

Примітки

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Канадські хокейні тренери
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Тренери «Торонто Мейпл Ліфс»
Хокеїсти АХЛ
Члени зали слави хокею
Учасники матчів всіх зірок НХЛ